Als Weltmeisterschaft 1979 oder WM 1979 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1979 stattgefunden haben:

 Automobil-Weltmeisterschaft 1979
 Badminton-Weltmeisterschaft 1979
 Bandy-Weltmeisterschaft 1979
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1979
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1979
 Bob-Weltmeisterschaft 1979
 Cricket World Cup 1979
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1979
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1979
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1979
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1979
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1979
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1979
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1978/79
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1979/80
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1979
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 1979
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1979
 Faustball-Weltmeisterschaft 1979
 Fechtweltmeisterschaften 1979
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1979
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1979
 Judo-Weltmeisterschaften 1979
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1979
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1979
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1979
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1979
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 1979
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1979
 Rallye-Weltmeisterschaft 1979
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1979
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1979
 Ringer-Weltmeisterschaften 1979
 Ruder-Weltmeisterschaften 1979
 Skiflug-Weltmeisterschaft 1979
 Snookerweltmeisterschaft 1979
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1979
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 1979
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1979
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 1979
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 1979
 Tischtennisweltmeisterschaft 1979
 Turn-Weltmeisterschaften 1979
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1979
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1979

!
Weltmeisterschaften nach Jahr